Александр Ященко: Ященко, Александр Александрович (1842—1893) — русский архитектор, автор проекта Вознесенского собора в Новочеркасске.
 Ященко, Александр Иванович — филолог, педагог высшей школы; преподаватель естественно-географического факультета Курского государственного педагогического института в 1950-х—1960-х; ведущий специалист по курской региональной топонимике.
 Ященко, Александр Леонидович (1868—1938) — русский педагог и естествоиспытатель.
 Ященко, Александр Семёнович (1877—1934) — русский юрист, правовед, философ, библиограф.

Примечания